|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Zürich (officieel Swisscom Challenge) van 2004 vond plaats van 18 tot en met 24 oktober 2004 in de Zwitserse stad Zürich. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Voor het toernooi hadden vijftien speelsters uit de top 20 zich ingeschreven. Drie van hen meldden zich evenwel kort voor aanvang af.

Titelhoudster Justine Henin-Hardenne was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Française Amélie Mauresmo had zich wegens een blessure voor het toernooi afgemeld.

De ongeplaatste Alicia Molik uit Australië won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Russin Maria Sjarapova in drie sets. Molik wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Zürich op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Kim Clijsters en Ai Sugiyama hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschre­ven.

Het als tweede geplaatste duo Cara Black en Rennae Stubbs won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in twee sets. Het was hun zesde gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast dertien eerdere dubbelspel­titels met andere partners; de Australische Stubbs 42.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Zürich 2004
Zürich